NEM steht für:

 Nem, Fluss
 Wellington Nem, brasilianischer Fußballspieler
 NEM (Kryptowährung)
 NEM (Unternehmen), niederländischer Hersteller von Dampfkesseln
 NEM-System von Clemens von Pirquet
 National Electricity Market, ostaustralischer Energieverbund
 Nested Effects Modell
 N-Ethylmaleinimid
 Nettoexplosivstoffmasse
 Normen Europäischer Modellbahnen
 Notarzteinsatzmotorrad
 Nahrungsergänzungsmittel
 Nicht-Edelmetalle, die beim Zahnersatz eine Rolle spielen
 vietnamesische Frühlingsrolle
 Научно-энергетический модуль, russisch für Science Power Modules, geplante Module für die Internationale Raumstation

Siehe auch:
 Nehm

NEM